

Patronyme  
 
 Emin Kar (1960-), un footballeur turc ;
 Lau Kar-leung (1936-2013), un cinéaste et acteur de Hong Kong ;   
 Lau Kar-wing (1944-), un cinéaste de Hong Kong.
 Mehrangiz Kar (1944-), une avocate et militante des droits de l'homme iranienne ;   
 Patrick Tam Kar-ming (1948-), un cinéaste de Hong Kong ;   
 Wong Kar-wai (1958-), un cinéaste chinois ;

Toponyme 
 Kar-Tukulti-Ninurta, une ville de l'Assyrie antique (Kar signifie «fort» en assyrien)
 Karkar, une île de Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Kar-Ishtar, une bataille en Mésopotamie

Sigle 

KAR est un sigle qui peut désigner :
 King's African Rifles, un régiment colonial britannique composé de plusieurs bataillons levés à partir des diverses possessions anglaises d'Afrique de l'Est.

Autres 
 .kar, une extension informatique pour les fichiers utilisés en karaoké
 Kar, le titre original (en turc) du roman Neige, d'Orhan Pamuk
 Kar98k, une abréviation de Karabiner 98k, une carabine de fabrication allemande
 Kʰar, une racine pré-indoeuropéenne signifiant pierre